

Nom de famille 
 Tu Youyou, prix Nobel de médecine 2015

Chansons 
 Tu est une chanson d'Umberto Tozzi (1978).
 Tú est une chanson de la chanteuse colombienne Shakira (1998).

Sigle 
TU est un sigle, qui signifie :
 Temps universel
 Test unitaire, en informatique
 Towson University, l'université de Towson aux États-Unis

Code 
TU est un code, qui désigne :
 la Turquie, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-2
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 selon la liste des codes pays désormais utilisés par l'OTAN, la Turquie a pour code alpha-3 TUR
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), la Turquie a pour code alpha-2 TR
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), la Turquie a pour code alpha-3 TUR
 selon la liste des codes pays du CIO, la Turquie a pour code TUR
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, la Turquie a pour code TR
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain), la Turquie a pour code TR
 les Îles Vierges britanniques, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports
 selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs, les îles Vierges britanniques ont pour code VP-V
 la Côte d'Ivoire, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs,
 Tunisair (Tunisie), selon le code AITA des compagnies aériennes
 selon le code OACI des compagnies aériennes, Tunisair a pour code TAR

Autres usages 
Tu est :
 un pronom personnel de la deuxième personne du singulier, en français.
 Les Tus sont une ethnie minoritaire de Chine, l'une des plus faibles numériquement : il ne reste que quelques dizaines de milliers de Tu en Chine.
 le symbole du bureau de conception aérospatiale Tupolev
 Tus ou Tous, (en persan :  ou ) ville du Nord-Est de l'Iran située près de Mashhad dans la province de Khorasan-e-razavi.
 Le Moteur TU est le nom d'un moteur thermique automobile conçu et fabriqué pour le groupe PSA. 

Code